

Sciences et techniques 
 Les locustes sont des insectes orthoptères grégaires et migrateurs.

Culture et société 
 Dans la bible, les locustes sont des êtres sortant de la fumée lors de l'apocalypse, pour maltraiter les personnes qui n'ont pas reçu le "sceau de Dieu" sur leur front (chapitre 7) (9:4). Ils ont un visage et des cheveux humains, des dents de lion, portent des « cuirasses de fer », et des ailes dont le bruit ressemble "au tonnerre de nombreux chevaux et chars se précipitant au combat" (9: 7-9).
 Dans le jeu vidéo Gears of War, les Locustes sont une espèce barbare et belliqueuse.

Anthroponyme 
 Locuste (Locusta, ?-69) est une esclave romaine, employée comme empoisonneuse par l'impératrice Agrippine.